TSL, sigle de trois lettres peut faire référence à :
 Technique sans labours, en agriculture
 Transports Services Lyonnais, autocariste du Rhône
 Le Tribunal spécial des Nations unies pour le Liban
 Troubles spécifiques du langage
 Tsl outdoor, entreprise savoyarde fabriquant du matériel de montagne, leader mondial de la raquette à neige.
 En informatique :
 Teinte Saturation Lumière, un système chromatique
 Test-and-set lock, instruction permettant de poser des verrous exclusifs dans le cadre d'une machine multiprocesseur ( Test-and-set)